— японская манга, автором которой является Кохару Сакураба, известный также за свою работу над Minami-ke. Манга впервые начала выпускаться издательством Kodansha в журнале Young Magazine с 2002 по 2003 год. 11 ноября 2003 года были выпущены все 22 главы, собранные в том манги.

Сюжет 
С самого детства Рёта Сато и Тика Коидзуми были закадычными друзьями и дали когда-то клятву жениться друг на друге. Сейчас они уже учатся в средней школе, 5-б классе вместе со своими одноклассниками и новыми друзьями. Рёта всё время попадает в неудобные (и порой пикантные) ситуации и пытается выкрутиться из них разными способами.

Список персонажей 
 — главный герой истории и друг детства Тики. В детстве они всегда вместе играли, иногда даже спали в одной постели. Тогда Рёта пообещал женится на Тике. Хорошо дружит с Кодзи и Цубасой, не может понять, кто из них лучше. Очень любит есть и проводить игры с остальным классом. Хотя Рёта далеко не умный, он очень добрый человек, который стремится помочь другим, даже когда этого другие не хотят и поэтому часто попадает в неловкие ситуации, из-за чего Тика или Юки его начинают избивать. Очень крепко засыпает и его фактически невозможно разбудить, также он постоянно вертится во сне. Его номер в классе — 12.
 Сэйю: Хоко Кувасима (OVA), Ю Кобаяси (Сериал)

 — подруга детства Рёты и в отношениях с ним играет доминантную роль. Она всё ещё влюблена в него, никак не может снова завоевать его сердце. Очень любит вспоминать о детстве с Рётой. Как правило спокойная, но часто делает поспешные выводы относительно проступков Рёты и начинает бить его, также любит заигрывать с ним. Её номер в классе — 10.
 Сэйю: Май Кадоваки (OVA), Асами Симода (Сериал)

 — Одноклассница Рёты. Очень весёлая, активная и общительная. Очень любит сидеть в чате и обсуждает такие темы, как мода и часто беспокоится о размерах своей груди. Несмотря на сильное чувство ответственности, она не умеет хранить секреты. Влюблена в Кодзи. Ужасно готовит. Её номер в классе — 2.
 Сэйю: Микако Такахаси (OVA), Сатоми Акэсака (Сериал)

 — тихая и таинственная девушка, часто делает заметки в свой дневник, наблюдая за происходящим. Никто, кроме Тики, подруги детства не видел, как Кадзуми смеётся. Как и Рёта, она является членом Комитета по здравоохранению. Её номер в классе — 1.
 Сэйю: Мамико Ното (OVA)

 — сильная девушка, которая может побить любого в спорте. Ведёт себя как сорванец и обращается к себе мужским местоимением «боку» (僕), а также одевается как мальчик. Её номер в классе — 17.
 Сэйю: Мария Ямамото (OVA), Кана Асуми (Сериал)

 — Одноклассница Рёты. Носит очки и без них становится абсолютно слепой. Ведёт себя более зрело, чем остальные и сильно беспокоится с своём весе, всегда стремится сохранять ровно 35 килограмм. Её номер в классе — 16.
 Сэйю: Кана Уэда (OVA), Ёко Хонда (Сериал)

 — лучший друг Рёты. Смелый, находчивый, хорошо знает о том, что девушки могут подумать в определённой ситуации. В OVA серии Кодзи блондин, а в аниме-сериале имеет чёрные волосы. Его номер в классе — 3.
 Сэйю: Ю Асакава (OVA), Мэгуми Ямато (Сериал)

 — лучший друг Рёты. Очень спокойный и добрый. Часто играет роль посредника между Рётой и Кодзи. Очень умный и любит читать о космосе. В OVA серии у него чёрные волосы, а в аниме-сериале светлые. Его номер в классе — 8.
 Сэйю: Минори Тихара (OVA), Аяхи Такагаки (Сериал)

Манга 
Манга, автором и иллюстратором которой является Кохару Сакураба, начала выпускаться издательством Kodansha в журнале Young Magazine с 2002 года. 11 ноября 2003 года был выпущен первый том манги с номером ISBN 978-4-06-361178-6 Позже 22 и 29 сентября 2008 года были выпущены 2 главы манги как Омакэ в журнале Young Magazine под названием Supplementary Lesson — «Today in Tennis Club».

 001. 
 002. 
 003. 
 004. 
 005. 
 006. 
 007. 
 008. 
 009. 
 010. 
 011. 
 012. 
 013. 
 014. 
 015. 
 016. 
 017. 
 018. 
 019. 
 020. 
 021. 
 022.

ОVA 
На основе сюжетa манги был выпущен OVA сериал студией Shinkukan в 2006 году. Режиссёр аниме Макото Окицу, а автор сценария Мики Окицу. Музыку к аниме создал Тору Юкава. Анонс первого трейлера состоялся 20 февраля 2006 года. При выпуске DVD изданий была доступна дополнительная звуковая дорожка, где сэйю, озвучивавших главных женских персонажей заменяют японские поп-идолы, такие, как музыкальная группа Sweet Kiss а также в бонусных изданиях были доступны интервью с создателями аниме, музыкальные саундтреки, радио-рамы и специальные обои для компьютерного стола. В апреле 2009 года студия Xebec объявила, что выпустит новый OVA сериал.

Аниме 
Аниме-сериал был выпущен студией Xebec. Режиссёр аниме Цуёси Нагасава, а автор сценария Такамицу Коно. Музыку к аниме создал также Такамицу Коно. Основной персонал ведущих актёров был объявлен 7 августа 2008 года. Представители японского телеканала TV Tokyo объявили, что разместят бесплатно в интернете рекламный фильм 27 сентября 2008 года. Сериал начал транслироваться по телеканалу TV Tokyo в воскресенье в 1:30 по местному времени начиная с 5 октября по 28 декабря 2008 года. Аниме адаптирует все главы манги кроме главы «Дополнительный урок».

С 25 декабря 2008 года по 25 марта 2009 года аниме-сериал выпускался в DVD изданиях, в каждом диске выпускались по 3 серии аниме. 22 декабря 2008 года студией Kodansha был выпущен официальный фанбук к номером ISBN 978-4-06-375627-2.

Список серий аниме

Критика 
Представитель сайта Anime News Network, Карл Кимлингер отметил, что первый OVA сериал получился «гладко и блестяще», однако по его мнению аниме-адаптация 2008 года является грубой и имеет небрежный характер анимации. Однако сериал имеет свою преимущество, в частности здесь отсутствует «вызывающе-извивающийся» фан-сервис как образно выразился критик, который есть в OVA сериях.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт OVA
 OVA на сайте @Entertainment 
 Официальный сайт аниме 
 Аниме на сайте TV Tokyo 
 Официальный сайт нового OVA сериала